Прва лига Босне и Херцеговине у кошарци је највиши ранг кошаркашких такмичења у Босни и Херцеговини. Организацијом такмичења се бави Кошаркашки савез Босне и Херцеговине. Лига тренутно броји 13 клубова.

Историја 
Кошаркашка лига БиХ постоји тек од 2002. године. До тада су постојала три одвојена савеза која су организовала засебна такмичења.

Године 1998. и 1999. долази до доигравања уз учешће најбољих екипа из савеза са седиштима у Сарајеву и Мостару. Године 2000. године учешће у доигравању узимају и клубови из Републике Српске.  Овакав систем такмичења потрајао је до 2002. године, када је званично створена заједничка лига са учешћем екипа са територије целе Босне и Херцеговине.

Прваци регионалних првенства

Доигравање за Прве лиге Босне и Херцеговине (1998—2002) 

Напомена:
* Клубови из Републике Српске нису играли доигравање за првака БиХ 1998. и 1999. године.

Финала плеј-офа првенства Босне и Херцеговине

Успешност клубова

Види још 
 Прва лига Југославије у кошарци

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига Босне и Херцеговине у кошарци - сезона 2012/13.

Кошарка у Босни и Херцеговини
Б